Amateurfernsehen bezeichnet
Amateurfunk-Fernsehen
einen Teil des nichtkommerziellen Rundfunks